Епископ Варфоломей (, в миру Вонифа́тиос Мостра́тос, , будучи священником, носил имя Некта́рий; ) — архиерей  Константинопольской православной церкви, епископ Керамонский, викарий Канадской архиепископии с 25 июля 2020 года.

Биография 
Родился в городе Афины, но рос в городе Парикия на острове Парос в Греции. Учился в Патмосской церковной школе (Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή). Пострижён в монашество с именем Нектарий.

13 февраля 2020 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Керамонского, викария Канадской архиепископии.

25 июля 2020 года в храме Чесного Креста в Лавале, Монреаль, был хиротонисан в епископский сан. Хиротонию возглавил Канадский архиепископ Сотирий (Афанасулас). В день своей хиротонии изменил имя с Нектарий на Варфоломей, в честь патриарха Варфоломея.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Епископы Константинопольской православной церкви
Канадская архиепископия (Константинопольский патриархат)